Rifle est un nom commun qui peut désigner :

 Rifle, une carabine ;
 Rifle ou quine, ou bingo, ou loto, un jeu de hasard pur.
 Le mot Anglais Rifle désigne plus généralement une arme rayée.

 Toponyme : 
 Rifle, une ville du Colorado.
 Rifle Mountain Park, un parc naturel à proximité de la ville précédente.